Arvid Lindman, um primeiro-ministro da Suécia
Sven Lindman
Åke Lindman

Desambiguação